Oblężenie Azowa (1695)
 Oblężenie Azowa (1696)

Zobacz też 
 
 Azow